Игвалапа има више значења:

 Општина Игвалапа (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Игвалапа (Игвалапа, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику